Дирак может означать:
  (1925—1984) — венгерско-британский математик, специалист по теории графов.
 Дирак, Поль (1902—1984) — английский физик-теоретик, один из создателей квантовой механики.
 Дирак — коммуна во Франции, департамент Шаранта

См. также 
 Уравнение Дирака
 Dirac